selva, floresta e outros termos que se assemelham (veja verbete no Wikcionario).
A palavra de origem inglesa, significa em português selva. Abaixo segue uma lista de nomes relacionados a Jungle.

Música
Jungle music gênero musical de música eletrônica
Jungle (banda) banda de soul inglesa
Jungle (álbum) álbum de estréia da banda Jungle

Videogame
Jungle Hunt videojogo de aventura lançado em 1983

Cinema
Jungle Book (1942) filme de 1942 dirigido por Zoltan Korda
The Jungle Book (2016) filme estadunidensse de 2016
The Jungle Book (1967) filme de animação produzido pela Walt Disney

Mangá
Jungle Taitei Mangá de Osamu Tezuka publicado em 2009

Esporte
Jungle Fight Campeonato de artes marciais